Бугакова, Варвара:
 Булгакова, Варвара Афанасьевна (1895—1956) — сестра Михаила Булгакова.
 Булгакова, Варвара Михайловна (1869—1922) — мать писателя М. А. Булгакова.
 Булгакова, Варвара Петровна (1899—1977) — русская и американская актриса, преподаватель сценического искусства.